Aleksandr Aleksandrovitch Voltchkov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière en club 
Formé au CSKA Moscou, il part s'aguerrir avec les Colts de Barrie dans la Ligue de Hockey de l'Ontario en 1995. Il est choisi en 1996 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Capitals de Washington en , en . En 1996-1997, il passe professionnel avec les Pirates de Portland dans la Ligue américaine de hockey. En 1999-2000, il joue trois parties dans la LNH avec les Caps. Il est de retour au pays en 2000 en signant au Molot Prikamie Perm en Superliga. Depuis, il navigue entre la Vyschaïa Liga et l'Ekstraliga biélorusse.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Colts de Barrie|| LHO|| 47|| 36|| 27|| 63|| 36|| 7|| 2|| 3|| 5|| 12
|-
| 1996-1997|| Colts de Barrie|| LHO|| 56|| 29|| 53|| 82|| 76|| 9|| 6|| 9|| 15|| 12
|-
| 1996-1997|| Pirates de Portland|| LAH|| -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| Pirates de Portland|| LAH|| 34|| 2|| 5|| 7|| 20|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1998-1999|| Pirates de Portland|| LAH|| 27|| 3|| 8|| 11|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Cyclones de Cincinnati|| LIH|| 25|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Capitals de Washington|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|1999-2000|| Pirates de Portland|| LAH|| 35|| 11|| 15|| 26|| 47|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| 25|| 2|| 6|| 8|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2000-2001|| Molot Prikamie Perm|| Superliga|| 14|| 2|| 1|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
||Vitiaz Podolsk || Superliga|| 10|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Sibir Novossibirsk|| Vyschaïa|| 50|| 19|| 34|| 53|| 63|| 11|| 5|| 1|| 6|| 20
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 15|| 1|| 1|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Torpedo Nijni Novgorod|| Vyschaïa Liga|| 7|| 1|| 1|| 2|| 10|| 6|| 1|| 1|| 2|| 20
|-
| 2003-2004|| HC Khimvolokno Mogilev|| Ekstraliga|| 42|| 25|| 12|| 37|| 81|| 2|| 0|| 0|| 0||4
|-
| 2003-2004|| HC Khimvolokno Mogilev|| Ligue d'Europe de l'Est|| 30|| 16|| 7|| 23|| 75|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HC Khimvolokno Mogilev|| Ekstraliga|| 41|| 4|| 16|| 20|| 50|| 8|| 1|| 3|| 4||2
|-
| 2004-2005|| HC Khimvolokno Mogilev|| Biélorussie 2|| 1|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HC Khimvolokno Mogilev|| Ekstraliga|| 58|| 15|| 25|| 40|| 79|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HC Khimvolokno Mogilev|| Ekstraliga|| 46|| 17|| 20|| 37|| 40|| 4|| 1|| 1|| 2||4
|-
| rowspan="2"|2007-2008|| HK Dmitrov|| Vyschaïa Liga|| 15|| 4|| 1|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|| Kapitan Stoupino|| Vyschaïa Liga|| 15|| 7|| 5|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HK Iounost Minsk|| Ekstraliga|| 15|| 6|| 4|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2008-2009|| HK Iounost Minsk|| Ekstraliga|| 38|| 11|| 14|| 25|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Nioman Hrodna|| Ekstraliga|| 9|| 3|| 1|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

| 1997 ||Russie Jr. || CM Jr. ||6||0||2||2||4|| Médaille de bronze

Références

Voir aussi 

Naissance en septembre 1977
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Colts de Barrie
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Kapitan Stoupino
Joueur du HK Dmitrov
Attaquant de hockey sur glace